Bors János történetíró
 Bors János gépészmérnök